Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jan Kodeš e Vladimír Zedník che hanno battuto in finale Jimmy Connors e Ilie Năstase 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (primo turno)
 Stan Smith /  Erik Van Dillen (quarti di finale)

  Jimmy Connors /  Ilie Năstase (finale)
 Bob Carmichael /  Frew McMillan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1973